Nederlandse personen
Gert Timmerman (zanger) (1935 - 2017), musicus
Gert Timmerman (schaker) (1956), wereldkampioen correspondentieschaken